Vilen ou Vilén sont des patronymes et prénoms pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2012), artiste germano-ukrainien
Jari Vilén (né en 1964), homme politique et diplomate finlandais
Raimo Vilén (né en 1945), athlète finlandais en sprint

Prénom
 (né en 1941), danseur de ballet et acteur soviétique
 (né en 1934), sociologue russe
 (1930-1999), cinématographe ukrainien
 (1924-2005), traducteur soviétique
Vilen Künnapu (né en 1948), architecte estonien
 (2001-2020), joueur kazakh de hockey sur glace
 (1929-1993), physicien nucléaire soviétique

Voir aussi
(4514) Vilen, astéroïde de la ceinture principale
Vilén, pseudonyme de Vladimir Lénine lors de son passage en Finlande

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom